Сельское поселение Липовка — сельское поселение в Самарской области:

 Сельское поселение Липовка — входит в Сергиевский район.
 Сельское поселение Липовка — входит в Хворостянский район.

См. также 
 Липовка